Тупи́цький — слов'янське прізвище. Жіноча форма — Тупицька.

Відомі носії 

 Тупицький Олександр Миколайович (нар. 28 січня 1963, с. Білозір'я Черкаського району Черкаської області — український правознавець.
 Тупицький Юрій Петрович (14 квітня 1935) — радянський, український кінорежисер.